Журавлинська сільська рада — Волинська область, Старовижівський район
 Журавлинська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район